loureiro – odmiana winorośli właściwej, uprawiana na Półwyspie Iberyjskim
 Loureiro – sołectwo w Portugalii, w gminie Oliveira de Azeméis
 Loureiro – sołectwo w Portugalii, w gminie Peso da Régua